Chris Elliott (1960 -), un acteur, scénariste, producteur et réalisateur américain.
 Chris Elliott, un compositeur.